Paolo Ruffini (1765-1822) – matematico e medico italiano
 Paolo Ruffini (1956) – giornalista italiano
 Paolo Ruffini (1978) – attore, conduttore televisivo e regista italiano